Ка́рла Фра́ччи (; 20 августа 1936, Милан — 27 мая 2021, там же) — итальянская балерина, а также актриса кино и телевидения.

Биография

Ранние годы 
Карла Фраччи — выдающаяся итальянская балерина XX века, снимавшаяся также в кино и на телевидении в качестве драматической актрисы.

Родилась 20 августа 1936 года в Милане, в Италии. Во время войны жила с семьёй в маленькой деревне. С раннего детства занималась танцами. В 9 лет начала танцевать на сцене. В 1946 году поступила в балетную школу при миланском театре Ла Скала. Училась у знаменитой Веры Волковой. В труппу театра Ла Скала поступила в 1954 году, через два года стала солисткой балета, а в 1958 году получила звание прима-балерины.

Творчество. Балет 

Карла Фраччи достигла всемирного признания как выдающаяся исполнительница партий романтического репертуара, её лучшими работами признаны партии в балетах «Сильфида» и «Жизель». Образ Жизели, созданный Карлой Фраччи, был запечатлён на киноплёнке. В 1969 (1970) году был снят фильм-балет «Жизель» (Германия-США), где Карла Фраччи танцует в дуэте с Эриком Бруном. Сохранилась также запись театрального спектакля «Жизель», сделанная в 1980 году, в котором Карла Фраччи танцует в дуэте с Рудольфом Нуреевым.

Также с успехом исполняла ведущие партии в балетах «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Коппелия», «Франческа да Римини», «Дон Жуан», и др.

Танцевала на многих крупных сценах мира: Лондон Фестивал Балет (1959 и 1962 годы), Королевский театр Ковент-Гарден (1963), Штутгартский балет (1965), Американский театр балета (1967), Королевский Шведский балет (1969).

Её партнёрами выступали Эрик Брун, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, , Владимир Васильев, Александр Годунов, Андрис Лиепа, Роберто Болле, и др.

Талант балерины проявлялся не только в классическом репертуаре. В балетах современных хореографов к числу наиболее интересных работ Карлы Фраччи можно отнести её роли в балетах Э. Бруна, Дж. Кранко (Джульетта), Дж. Батлера (Дездемона и Медея), Л. Гая и Б. Менегатти. Также станцевала Нину Заречную в «Чайке» по Чехову в балете, созданном исключительно для Фраччи, музыку балета написал композитор Роман Влад, выпускник академии «Санта Чечилия» и ученик легендарного Альфредо Казеллы.

Синьора Фраччи также известна тем, что единственной из балерин мира станцевала Гамлета. В балете на музыку Шостаковича, поставленном Беппе Менегатти специально для неё, по замыслу постановщика всеми исполнителями, как во времена Шекспира, были мужчины. Единственной женщиной в спектакле, причём занятой в мужской роли, была Карла Фраччи.

По инициативе Карлы Фраччи на сцене Римского оперного театра был возрождён балет «Красный мак» Глиэра, в котором в своё время блистала великая Галина Уланова и в котором Карла Фраччи исполнила одну из ролей.

Драматический театр, кино, телевидение 
Карла Фраччи играла в драматическом спектакле на сцене Театра ди Сан-Карло драматическую роль — главную роль в драматическом спектакле «Филумена Мортурано» по пьесе Эдуардо Де Филиппо.

В 1980 году снималась в биографическом художественном кинофильме «Нижинский», сыграв роль русской балерины Тамары Карсавиной.

В 1981 году снималась в художественном кинофильме режиссёра Мауро Болоньини «Подлинная история дамы с камелиями» в роли Маргариты Готье.

В 1982 году сыграла роль Джузеппины Стреппони в многосерийном телевизионном художественном фильме (мини-сериале) режиссёра Ренато Кастеллани «Жизнь Джузеппе Верди». Этот биографический мини-сериал, рассказывающий о жизни и творчестве великого итальянского композитора Джузеппе Верди, с успехом демонстрировался во многих странах мира (в том числе и в России), выпущен на DVD.

Последующие годы 
Закончив танцевать в 1988 году в возрасте 52 лет, Карла Фраччи продолжила работу в качестве педагога, постановщика и художественного руководителя. В 1990—1991 годах руководила балетной труппой театра Неаполя, а в 1995—1997 годах — в Вероне. В 1995 году Карла Фраччи взяла на себя художественное руководство труппой театра Арена ди Верона, а с 2001 года была директором балетной труппы Римского оперного театра. В 2003 году балетная труппа Римского оперного театра впервые выступала на сцене Большого театра в Москве с программой, которая включала два спектакля Вацлава Нижинского: «Игры» Дебюсси и «Весну священную» Стравинского. В 2010 году в Римском оперном театре выступила в классических балетах на музыку Чайковского: в «Спящей красавице» в роли Феи Карабос, в «Лебедином озере» в роли Владетельной принцессы и в «Щелкунчике» в роли бабушки.

Имя Карлы Фраччи известно не только знатокам и любителям балета: уже с десяток лет по всему миру (в том числе и в России) успешно продаётся парфюмерная линия под маркой «Carla Fracci». Компания, с которой сотрудничает синьора Фраччи, существует с 1893 года и работает на старых традициях создания ароматов. Названия для ароматов Карла Фраччи подбирает самостоятельно, исходя из собственных ощущений и ассоциаций, часто по именам героинь балетов, в которых танцевала. Так появились духи «Жизель», «Одетта», «Аврора», «Медея», «Саломея», «Гамлет», «Carla Fracci».

15 октября 2004 года Карла Фраччи была назначена Послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) — международной организации под патронатом ООН, которая ведёт международные усилия по борьбе с голодом.

Балерина также была советником по культуре флорентийского муниципалитета и активно занималась просветительской деятельностью.

В декабре 2013 года опубликовала книгу-автобиографию под названием «Шаг за шагом: моя история» ().

27 мая 2021 года умерла от рака на 85-м году жизни.

Семья 
В возрасте 17-ти лет Карла Фраччи познакомилась со своим будущим мужем, которому было на тот момент 25 лет. В июле 1964 года во Флоренции они поженились. Балерина Карла Фраччи и её муж Беппе Менегатти, известный итальянский режиссёр и продюсер, счастливы в браке уже 55 лет. У супругов есть сын Франческо, архитектор, и два внука: Джованни (р. 2004) и Ариель (р. 2007).

Награды и премии 
 2 июня 1983 года — Великий офицер Ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
 25 февраля 2000 года — Золотая Медаль «За вклад в развитие культуры и искусства» (Италия)
 20 октября 2003 года — Дама Большого креста Ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
 В 2017 году в честь балерины назван астероид (65785) Карлафраччи.

Фильмография 
  — «Жизель» А. Адана (фильм-балет, Германия-США) — Жизель (Граф Альберт — Эрик Брун)
  — «Жизель» А. Адана (балет) — Жизель (Граф Альберт — Рудольф Нуреев)
  — «Нижинский» — Тамара Карсавина (биографический художественный кинофильм)
  — «Подлинная история дамы с камелиями» / La storia vera della signora dalle camelie — Маргарита Готье (художественный кинофильм режиссёра Мауро Болоньини)
  — «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева (балет) — Джульетта (Ромео — Рудольф Нуреев)
  — «Жизнь Джузеппе Верди» — Джузеппина Стреппони (мини-сериал режиссёра Ренато Кастеллани)

О балерине 
  — , реж. Эмануэле Имбуччи.

Примечания

Ссылки 
 Фотогалерея и видео на сайте «The Ballerina Gallery»
 
 Биография на сайте Toute l’actu !
 Биография на сайте Persones.ru
 Биография на сайте biografieonline.it
 Биографии деятелей балета
 Карла Фраччи на сайте Приз «Benois de la danse»
 Карла Фраччи — Дама Большого креста «Ордена за заслуги перед итальянской республикой» (2003)
 Карла Фраччи — Великий офицер «Ордена за заслуги перед итальянской республикой» (1983)
 Карла Фраччи — «Золотая медаль за заслуги в области культуры и искусства»
 Карла Фраччи — Посол доброй воли ФАО 
 Балерина Карла Фраччи
 Фотогалерея мини-сериала «Жизнь Джузеппе Верди» («Верди») на сайте ivid.it

Выпускники балетной школы театра Ла Скала
Артисты балета театра Ла Скала
Киноактрисы Италии